Loutre steht für:
 französisch, die Otter, ein Tier aus der Familie der Marder
 einen Bachlauf an der Grenze zwischen den Départements Territoire-de-Belfort und Haut-Rhin in Frankreich
 den Loutre River, einen Nebenfluss des Missouri River in Missouri, Vereinigte Staaten
 La Loutre, eine Staumauer am Gouin-Stausee in der Provinz Québec in Kanada
 ein französisches U-Boot der Naïade-Klasse, siehe Liste französischer U-Boot-Klassen
 Baie de la Loutre, franko-kanadische Bezeichnung der Otter Bay auf Neufundland
 Pass a Loutre, ein 270 km² Feuchtgebiet im Plaquemines Parish, Louisiana
 Baie de Loutre, eine Siedlung auf Neufundland und Labrodor
 Jean-Louis Le Loutre (1709–1772), französischer katholischer Priester und Missionar Pariser Mission
 Father Le Loutre's War, nach Jean-Louis Le Loutre benannter Indianerkrieg in Nova Scotia

Siehe auch:
 Loutre Noire
 Loutre Township